Wyniki Grand Prix Malezji, drugiej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje 

|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
! Poz. s.
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|1
| align=center|2
|  Felipe Massa 
| Ferrari 
| 1:35.347
| 1:34.412
| 1:35.748	
| align=center|1
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|2
| align=center|1
|  Kimi Räikkönen 
| Ferrari 
| 1:35.645
| 1:34.188
| 1:36.230
| align=center|2
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|3
| align=center|23
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:35.227
| 1:34.759
| 1:36.613
| align=center|8
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|4
| align=center|22
|  Lewis Hamilton 
| McLaren-Mercedes
| 1:35.392
| 1:34.627
| 1:36.709
| align=center|9
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|5
| align=center|11
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:35.205
| 1:34.825
| 1:36.711
| align=center|3
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|6
| align=center|4
|  Robert Kubica 
| BMW Sauber 
| 1:35.794
| 1:34.811
| 1:36.727
| align=center|4
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|7
| align=center|3
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 1:35.729
| 1:34.648
| 1:36.753
| align=center|5
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|8
| align=center|10
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:35.440
| 1:34.967
| 1:37.009
| align=center|6
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|9
| align=center|5
|  Fernando Alonso
| Renault 
| 1:35.983
| 1:35.140
| 1:38.450
| align=center|7
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|10
| align=center|12
|  Timo Glock 
| Toyota 
| 1:35.891
| 1:35.000
| 1:39.656
| align=center|10
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|11
| align=center|16
|  Jenson Button
| Honda
| 1:35.847
| 1:35.208
|
| align=center|11
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|12
| align=center|9
|  David Coulthard 
| Red Bull-Renault
| 1:36.058
| 1:35.408
|
| align=center|12
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|13
| align=center|6
|  Nelson Piquet Jr.
| Renault
| 1:36.074
| 1:35.562
|
| align=center|13
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|14
| align=center|17
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 1:36.198
| 1:35.622	
|
| align=center|14
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|15
| align=center|15
|  Sebastian Vettel
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:36.111
| 1:35.648
|
| align=center|15
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|16
| align=center|7
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:35.843
| 1:35.670
|
| align=center|16
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|17
| align=center|21
|  Giancarlo Fisichella
| Force India-Ferrari
| 1:36.240
|
|
| align=center|17
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|18
| align=center|8
|  Kazuki Nakajima
| Williams-Toyota
| 1:36.388
|
|
| align=center|22
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|19
| align=center|14
|  Sébastien Bourdais
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:36.677
|
|
| align=center|18
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|20
| align=center|18
|  Takuma Satō
| Super Aguri-Honda
| 1:37.087
|
|
| align=center|19
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|21
| align=center|20
|  Adrian Sutil
| Force India-Ferrari
| 1:37.101
|
|
| align=center|20
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|22
| align=center|19
|  Anthony Davidson
| Super Aguri-Honda
| 1:37.087
|
|
| align=center|21
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
! Poz. s.
|}

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Kimi Räikkönen
|17-18, 22-38, 44-56
|align="center"|32
|-
|align="center"|2
| Felipe Massa
|1-16
|align="center"|16
|-
|align="center"|4
| Robert Kubica
|19-21, 39-43
|align="center"|8
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008
2008 w Formule 1
2008 w Azji
Malezja w XXI wieku